Ван Бинъюй (; 7 июля 1984, Харбин) — китайская кёрлингистка, скип. Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года.

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 Зимние Олимпийские игры: бронза (2010).
 : золото (, , , ), серебро (, , ).
 Чемпионат тихоокеанского региона по кёрлингу для юниоров: золото в 2005 году в Токоро (Япония), в 2006 — в Пекине.
 Зимние Азиатские игры: бронза в 2007 году в Чанчуне (КНР).
 Универсиада: золото (2009).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2010 года

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу